Albert Mahieu, (1860-1926), homme politique français
 Albert Mahieu, (1864-1943), homme politique français
 Albert Mahieu, (1943-2011), député belge du parti Vivant